Härad kan avse:

 Härad – mindre folk- och landområden, vilkas huvudsyfte ursprungligen verkar ha varit av rättslig natur
 Härad (Danmark) – herredet motsvarade ganska nära det svenska häradet och var föga betydande i kommunalt hänseende
 Härad (Norge) – ett område, som bildade primärkommunen
 Härad (Finland) – ett från den judiciella indelningen oavhängigt förvaltningsområde
 Häradsreformen i Finland – en reform som ändrade Finlands häradsindelning 1996
 Kinas härad – en primärkommun som lyder under en större stad eller ort som har status som prefektur i Folkrepubliken Kina
 -härad – ett ortnamnsefterled
 Häradssten – sattes för upp mellan olika härader i Sverige för att visa att man bytte jurisdiktion
 Häradsrätt – underrätten (första rättsinstansen) i allmänna mål på landsbygden i Sverige –1971, i Finland –1993
 Häradshövding –  titel på ordförande i en häradsrätt
 Häradsdomare – en tjänstebenämning som använts i det svenska och finska rättsväsendet sedan medeltiden
 Häradsskrivare –  chefen över ett fögderi i Sverige åren 1918-1966
 Häradsmålare –  en äldre beteckning på en målare
 Häradsallmänning – en gemensamhetsägd skog
 Häradsekonomiska kartan – ett historiskt svenskt kartverk som producerades mellan 1859 och 1934

Geografi
 Härads socken – en socken i Södermanland
 Härads landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Härads församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2006
 Vårfruberga-Härads församling – en församling i Domprosteriet i Strängnäs stift 2006–
 Härads kyrka – en kyrkobyggnad i Strängnäs kommun
 Härads distrikt – ett distrikt i Strängnäs kommun och Södermanlands län
 Härad, Strängnäs kommun – en tätort i Strängnäs distrikt och kyrkbyn i Härads socken
 Härads skjutfält – ett militärt övningsfält några kilometer väster om Strängnäs
 Häradsbygden – en tätort i Leksands kommun
 Häradsbäck – en kyrkby i Härlunda socken och småort i Älmhults kommun
  Häradsvallen – en idrottsplats i Vagnhärad

Se även
 Hundare